Фрэнк Уильям Уолбэнк (; ) — британский , известный комментатор Полибия. Член Британской академии (1953), член Американской академии искусств и наук.

Биография 
Фрэнк Уильям Уолбэнк родился 10 декабря 1909 года в Бингли в семье школьного учителя. Учился в Брэдфордской гимназии.

В 1931—1932 годах учился классике в Peterhouse-колледже Кембриджа. В 1984 году стал почётным членом этого колледжа.

С 1934 года преподаватель Ливерпульского университета, где в 1946—1977 годах профессор, эмерит-профессор.

Редактор «Кембриджской древней истории».

Был почётным членом The Israel Society for the Promotion of Classical Studies.
Почётный DLitt Университета Эксетера.

Фрэнк Уильям Уолбэнк умер 23 октября 2008 года в Кембридже.

Супруга Мэри Фокс (с 1935), сын и две дочери.

Награды 
 Медаль Кеньона (1989).
 Орден Британской империи (1993).

Примечания

Ссылки 
 d.m. Frank W. Walbank.

Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Питерхауса (Кембридж)
Преподаватели Ливерпульского университета
Члены Британской академии
Члены Американской академии искусств и наук
Президенты Классической ассоциации